Justizvollzugsanstalt Willich steht für:

 Justizvollzugsanstalt Willich I für Männer
 Justizvollzugsanstalt Willich II für Frauen